SMN est un sigle, qui signifie :
  ;
 Société métallurgique de Normandie, une ancienne entreprise bas-normande ;
 Syndrome malin des neuroleptiques, une réaction pouvant toucher des patients traités par neuroleptique ;
 Système multilatéral de négociation, un système exploité par un prestataire de services d'investissement ou un opérateur de marché qui assure la rencontre des achats et ventes sur des instruments financiers ;
 Société morbihannaise de navigation ;
Sainte-Marie de Neuilly, établissement scolaire.
SMN est un code, qui signifie :
 aéroport de Salmon, dans le comté de Lemhi (Idaho, États-Unis), selon le code IATA des aéroports ;
 smn, code de langue ISO 639-2 du Same d'Inari, une langue parlée en Laponie.

En informatique théorique, le théorème d'itération est également appelé théorème s-m-n

Code